Улица Анучина — улица на юго-западе Москвы в Гагаринском районе ЮЗАО от Университетского проспекта в сторону улицы Косыгина по границе Парка Московского дворца пионеров.

Происхождение названия 
Проектируемый проезд № 421 получил название улица Анучина в октябре 2017 года. Улица была названа в память о выдающемся географе, антропологе, этнографе, археологе, музееведе Дмитрии Николаевиче Анучине (1843—1923).

В выборе наименования улицы сыграла роль близость к главному кампусу Московского университета — организации, которой Анучин отдал большую часть своей жизни.

Описание 

Улица начинается от Университетского проспекта, проходит на северо-восток вдоль сквера Воробьёвского пруда и параллельно улице Фотиевой.

Домов, приписанных к улице, нет.

Происшествия 

14 февраля 1992 года во время патрулирования внутриквартальной территории при проведении общегородского рейда по борьбе с угонами автотранспорта и краж из автомобилей, капитан милиции Грубой В. И. у д. 6 по Университетскому проспекту
получил смертельное пулевое ранение. На месте ранения милиционера установлен обелиск, проводятся памятные мероприятия.

См. также 
 Улица Архитектора Белопольского
 Улица Степана Эрьзи

Примечания

Ссылки 
 
 

Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы, названные в честь учёных
Улицы Москвы, появившиеся в 2017 году